Sobre hace referencia a varios artículos:

Gramática
 Sobre, preposición.

Recipiente
 Sobre, cubierta de papel u otro material para introducir cartas, tarjetas u otros documentos que se envían por correo.
 Sobre, especie de empaque en forma de bolsa donde se suelen expender generalmente mezclas para elaborar alimentos instantáneos. Se le conoce también como sachet.

Además
Sobre de dormir, también conocido como saco de dormir.